

W sporcie 
 skoki (lekkoatletyka)
 skok w dal
 skok o tyczce
 skok wzwyż
 trójskok
 skoki do wody
 skoki narciarskie
 skoki łyżwiarskie
 skok (gimnastyka)
 skoki przez przeszkody – sport z użyciem konia

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych

 Skoki – miasto
 Skoki – część miasta Szczecin
 Skoki – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Skoki – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Czemierniki 
 Skoki – przysiółek wsi Kuźnik w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Skoki – osada w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Skoki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Skoki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Okonek

Inne 
 Skoki – gmina w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim
 Skoki – przystanek kolejowy w Skokach w województwie wielkopolskim
 Skoki – wieś w obwodzie brzeskim, rejonie brzeskim
 Skoki – przystanek kolejowy w ww. wsi
 Skoki – wodospad w słowackich Tatrach Zachodnich

Zobacz też 
 Skoki Duże, Skoki Małe
 skok